Jan Navrátil může být:

 Jan Navrátil (architekt) – český architekt
 Jan Navrátil (básník) (* 1948; vlastním jménem Petr Mikeš) – český redaktor, básník, překladatel z angličtiny a knihovník
 Jan Navrátil (filozof) (* 1979) – český filozof a germanista
 Jan Navrátil (fotbalista) (* 1990) – český fotbalista
 Jan Navrátil (historik) (* 1929) – český historik
 Jan Navrátil (lékař) (1909–1992; německy též Johann Navratil) – česko-rakouský lékař-kardiochirurg a pedagog
 Jan Navrátil (politik) (* 1955) – český politik KSČM, poslanec ČNR a PSP, zastupitel Jihomoravského kraje
 Jan Navrátil (programátor, hudebník) (* 1985) – programátor, hudebník (Vetrol, Rubbish), amatérský spisovatel

podobné jméno
 Ján Navrátil (* 1935) – slovenský básník a spisovatel
 Jan Sarkander Navrátil (1840–1899; vlastním jménem František Navrátil) – český kněz, mnich, básník, náboženský spisovatel a překladatel